«Кирпичи́ тяжелы́» — первый альбом группы «Кирпичи», выпущенный в 1996 году на лейбле Шок Records. Название позаимствовано из альбома группы L7 'Bricks Are Heavy'. Позднее в 2000 году, в связи с развалом лейбла, альбом был переиздан на Gala Records. Стиль музыки — фанк с некоторой примесью хардкора. Альбом был записан на студии «ДДТ» Игорем Сорокиным, сведён Андреем Муратовым, цифровой мастеринг сделан Сергеем Жицковым на студии «Юсуповский дворец». Оформлением альбома занимались Антон Соловейчик (фото) и Ст. Гиль (графика). На композицию «Байка» был снят видеоклип.

Список композиций 
Все песни написаны Васей Васиным, кроме: «Стрелка» — автор музыки, слов, исполнитель Данила Смирнов, «Песня Майка» — написана Майком Науменко, песня «Байка» — ремикширована Сергеем Жицковым, DJ Кефиром, Ильёй Фурмановым.

 Кирпичи 96 — 3:16
 Байка — 2:58
 Сколько из окна? — 3:41
 Задумчивый фанк — 4:43
 Верь мне — 2:44
 Стрелка — 0:34
 Не заражён — 2:55
 Работа — свобода — 3:53
 Поп приговорен — 3:28
 Водка — плохо — 1:46
 Это я сам — 2:57
 Песня Майка — 1:50
 Байка (ремикс) — 4:12
 Кирпичи тяжелы — 3:51
 Байка (радиомикс) — 3:05

Состав участников 
Кирпичи
 Вася Васин — гитара, вокал
 Даниил «Pigga» Смирнов — бас, бэк-вокал
 Евгений Назаров — барабаны, бэк-вокал

Другие
 F.U.N. (Л. А. + Примат + Кефир) — скретчинг, семплинг в песнях «Кирпичи 96», «Работа — свобода», «Кирпичи тяжелы»

Ссылки 
 Пресс-релиз
 Официальный сайт рок-группы Кирпичи
 Официальный WAP-сайт рок-группы Кирпичи

Альбомы группы «Кирпичи»
Альбомы альтернативного рока
Дебютные альбомы 1996 года
Альбомы Gala Records
Альбомы России